St Bride’s Church steht für folgende Kirchen:

in Schottland:
 St Bride’s Church (Douglas)
 St Bride’s Church (Glasgow)
 St Bride’s Church (Onich)
 St Bride’s Roman Catholic Church, East Kilbride

in England:
 St Bride’s Church (Liverpool)
 St Bride’s Church (London)

in Irland:
 St. Bride’s Church (Dublin)